Тиргу-Муреш — місто в Румунії, центр повіту Муреш.
 Тиргу-Муреш (футбольний клуб) — румунський футбольний клуб із однойменного міста.
 Тиргу-Муреш (футбольний клуб, 1962) — колишній румунський футбольний клуб із однойменного міста.